Taini ist der Familienname der folgenden Personen:
 Davide Taini (* 1976), Schweizer Fußballspieler
 Silvia Taini (* 1994), italienische Bobfahrerin